Bukov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Bukov, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Bukov (Hořovičky), Ortsteil von Hořovičky, Okres Rakovník
Bukov, Ortsteil von Ústí nad Labem, Okres Ústí nad Labem
Český Bukov, Ortsteil von Povrly, Okres Ústí nad Labem

Siehe auch:
 Bucov
 Buckow
 Bukow